Aita steht für:

 Aita, Gottheit aus der etruskischen Mythologie
 Aita asch-Scha'b, Ort im Libanon

Aita ist der Familienname folgender Personen:
 Fiorella Aíta (* 1977), peruanische Volleyballspielerin
 Gilda Aita (* 1943), österreichische Bildhauerin, Malerin und Grafikerin
 Vincenzo Aita (* 1948), italienischer Politiker

AITA steht als Abkürzung für:
 Association Internationale du Théâtre Amateur, Weltverband der Amateurtheater, siehe International Amateur Theatre Association

Abkürzung